Fries (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia 
 Elias Magnus Fries (1794 – 1878), micòleg i botànic suec
 Karl Theophil Fries (1875-1962), químic alemany
 Robert Elias Fries (1876 - 1966), expert en fongs
 Reordenament o transposició de Fries, mena de reacció química orgànica